Heinz Balmer ist der Name folgender Personen:

* Heinz Balmer (Maler) (1903–1964), Schweizer Maler und Grafiker 
 Heinz Balmer (Wissenschaftshistoriker) (1928–2016), Schweizer Wissenschaftshistoriker und Autor